Floras kulle finns på flera platser:

Floras kulle (Göteborg)
Floras kulle (Luleå)
Floras kulle (Stockholm)
Floras kulle (Drottningholm)